Chaoyang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaoyang (socken i Kina, Guangxi), 
 Chaoyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,86, long 109,80), 
 Chaoyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 44,12, long 118,43), 
 Chaoyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 48,97, long 126,40), 
 Chaoyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,27, long 126,28), 
 Chaoyang (socken i Kina, Sichuan, lat 30,49, long 106,43), 
 Chaoyang (socken i Kina, Sichuan, lat 30,07, long 105,22), 

Robotskapade Kinaförgreningar